Miasta w USA:
 Eau Galle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Eau Galle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Eau Galle (ang. Eau Galle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Eau Galle (ang. Eau Galle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix